Bosic oder Bosić ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bosic (1919–2012) slowenischer Schauspieler
 Mladen Bosić (* 1961), bosnisch-herzegowinischer Politiker